Три́ша Ве́сси (; 8 октября 1972, Холлистер, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и монтажёр.

Биография 
Триша Весси родилась 8 октября 1972 года в Холлистере (штат Калифорния, США), а выросла в другом городе этого же штата — Монтерей.

Карьера 
В 1994—2012 годах Триша снялась в 21-м фильме и телесериале, включая роль девушки Луи № 1 в фильме «Храбрец» (1997).

В 2003—2012 годах Триша сняла, написала сценарии, спродюсировала и смонтировала три фильма.

Личная жизнь 
Триша состояла в фактическом браке с музыкантом  (род.1967). У бывшей пары есть сын.

Фильмография

Актриса

Режиссёр 
  — Грустный парень (короткометражный фильм)
  — In the Production Office (телесериал)

Продюсер 
  — Никто не должен узнать
  — Грустный парень (исполнительный продюсер)
  — In the Production Office (исполнительный продюсер)

Сценарист 
  — Грустный парень
  — In the Production Office

Монтажёр 
  — In the Production Office

Ссылки 
 

Киноактрисы США